Landa församling kan syfta på:

Landa församling, Göteborgs stift – en församling i Göteborgs stift
Landa församling, Skara stift – en f.d. församling i Skara stift